Az 1979–1980-as német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 17. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 1979. augusztus 11-én kezdődött. Az utolsó mérkőzéseket 1980. május 31-én rendezték. A címvédő a Hamburger SV volt és a bajnok a Bayern München lett.

Tabella

Góllövőlista

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Az 1979–1980-as szezon a DFB.de-n  

Német labdarúgó-bajnokságok
nyugatnémet 1
nyugatnémet 1